Die NRL 2001 war die vierte Saison der National Rugby League, der australisch-neuseeländischen Rugby-League-Meisterschaft. Die Saison 2001 war die erste Saison, in der keine Teams hinzukamen, ausschieden oder fusionierten. Die einzige Änderung bestand darin, dass die Auckland Warriors ihren Namen in New Zealand Warriors änderten. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die Parramatta Eels. Diese verloren im Finale 24:30 gegen die Newcastle Knights, die damit zum ersten Mal die NRL gewannen.

Tabelle 

Siehe NRL 2001/Ergebnisse für eine vollständige Liste aller Ergebnisse der regulären Saison.

Tabellenverlauf

Playoffs

Qualifikations/Ausscheidungsplayoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Grand Final

Weblinks 
 NRL 2001 auf rugbyleagueproject.org
 

2001
Rugby 2001